

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Bierdzany – część miasta Wrocław, w delegaturze Wrocław-Krzyki
 Bierdzany – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Turawa